Osiedle Kochanowskiego w Ełku
 Osiedle Kochanowskiego w Kielcach
 Osiedle Kochanowskiego w Nowym Sączu
 Osiedle Kochanowskiego w Toruniu
 Osiedle Kochanowskiego w Żywcu

Kochanowskiego